Goshen kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Goshen (Alabama)
Goshen (Arkansas)
Goshen (Californië)
Goshen (Connecticut)
Goshen (Indiana)
Goshen (Kentucky)
Goshen (Massachusetts)
Goshen (New York)
West Goshen
Goshen (Utah)
Goshen (Virginia)

Zie ook

 Gosen